Château et parc de Brimborion
 Lycée de Brimborion
 Brimborion, une station de la ligne 2 du tramway d'Île-de-France qui se situe dans la ville de Meudon
 Avenue Brimborion à Sèvres
 Villa Brimborion à Sèvres